Le qualificazioni del singolare maschile dell'US Open 2014 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Teste di serie 

  Malek Jaziri (secondo turno)
  Gō Soeda (primo turno)
  Filip Krajinović (qualificato)
  Facundo Bagnis (qualificato)
  Horacio Zeballos (primo turno)
  João Souza (primo turno)
  Andreas Beck (qualificato)
  Ričardas Berankis (ultimo turno)
  Peter Gojowczyk (qualificato)
  Peter Polansky (ultimo turno)
  Tatsuma Itō (qualificato)
  Yūichi Sugita (ultimo turno)
  Norbert Gomboš (primo turno)
  Michael Russell (secondo turno)
  James Ward (ultimo turno)
  Wang Yeu-tzuoo (ultimo turno)

  Aljaž Bedene (ultimo turno)
  Farruch Dustov (primo turno)
  Thiemo de Bakker (primo turno, retired)
  Pierre-Hugues Herbert (primo turno)
  Ante Pavić (primo turno)
  Michał Przysiężny (ultimo turno)
  Gastão Elias (secondo turno)
  Somdev Devvarman (primo turno)
  Marsel İlhan (ultimo turno)
  Gerald Melzer (primo turno)
  Aleksandr Kudrjavcev (qualificato)
  Rajeev Ram (ultimo turno)
  Hiroki Moriya (ultimo turno)
  Yuki Bhambri (secondo turno)
  Márton Fucsovics (secondo turno)
  Andrej Martin (secondo turno)

Qualificati 

  Marco Chiudinelli
  Niels Desein
  Filip Krajinović
  Facundo Bagnis
  Yoshihito Nishioka
  Illja Marčenko
  Andreas Beck
 

  Peter Gojowczyk
  Tarō Daniel
  Tatsuma Itō
  Matthias Bachinger
  James McGee
  Steve Darcis
  Radu Albot
  Borna Ćorić

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Sezione 9

Sezione 10

Sezione 11

Sezione 12

Sezione 13

Sezione 14

Sezione 15

Sezione 16

Collegamenti esterni 
 

US Open 2014
ATP World Tour 2014